Toponímia:
 Mendoza, ciutat argentina capital de la província homònima localitzada a l'oest del país 
 Província de Mendoza, província argentina situada en l'oest del país
 Mendoza (Uruguai), localitat de l'Uruguai ubicada al departament de Florida
 Mendoza Chico, localitat de l'Uruguai ubicada al mateix departament
 Biografies:
 Primer cognom:
 Antonio de Mendoza (Granada, 1493 - Lima, 1552), primer virrei de Nova Espanya (1535 -1550)
 Cardenal Mendoza (Guadalajara, 1428 - 1495), eclesiàstic i polític castellà
 Eduardo Mendoza i Garriga (Barcelona, 1943), escriptor en llengua castellana i catalana
 García Hurtado de Mendoza y Manríquez (Conca, 1535 - Madrid, 1609), quart Marquès de Cañete
 José de Mendoza y Ríos, astrònom i matemàtic espanyol del segle XVIII
 José Antonio de Mendoza Caamaño y Sotomayor, tercer marquès de Vilagarcía de Arousa, cavaller de l'Ordre de Cavallers de Santiago
 Llorenç Mendoza i Ruiz (Paiporta, 1964), clarinetista, compositor i director d'orquestra i de banda
 Pedro de Mendoza, President de la Generalitat de Catalunya en el període 1497 -1500
 Pedro de Mendoza y Luján, conquistador espanyol i fundador de Buenos Aires el 1536
 Polissena de Mendoza (†1642) princesa de Piombino i títols inherents del 1624 al 1626
 Ramón Mendoza Fontela (Madrid, 1927 - Nassau, Bahames, 2001) empresari espanyol i president del Real Madrid
 Vincent Mendoza (Tulsa, Oklahoma, 1947), escriptor nord-americà
 Segon cognom:
 Andrés Hurtado de Mendoza (Granada, ? - Lima, 1561), segon Marquès de Cañete i virrei del Perú (1556 - 1561)
 Carlos Augusto Ochoa Mendoza (Apatzingán, 1978) futbolista mexicà que juga de davanter 
 Diego Hurtado de Mendoza, diversos personatges
 Francisco Hurtado de Mendoza y Cárdenas (? - Barcelona, 1615), segon marquès d'Almazán i comte de Monteagudo
 Francisco Javier Aragón Mendoza (Cadis, 1969), futbolista andalús que jugava en la posició de davanter 
 García Álvarez de Toledo y Mendoza (Nàpols, 1579 - Madrid, 1649), noble i militar del Regne de Nàpols
 Íñigo López de Mendoza, Marquès de Santillana i Comte del Real de Manzanares
 Joaquín Ruiz Mendoza (Melilla, 1915 - 2003) advocat i polític valencià originari de Melilla